Аутбэк (, ) — отдалённая пустынная местность в Австралии. Также может означать:

 Субару Аутбэк — японский автомобиль.
 Эвектор Аутбэк — чешский самолёт.
  — регион штата Небраска.
  — регион штата Орегон.

См. также 
  — американская сеть ресторанов быстрого питания.
 «Пушистые против Зубастых» (в оригинале — The Outback) — мультфильм 2012 года.